Сильван Шалом (, родился в 1958, Габес, Тунис) — израильский политик, в последнее время министр внутренних дел Израиля и вице-премьер министр в 2015 году.

Биография 
Цион Сильван Моше Шалом родился в Тунисе в семье сефардов. В 1959 году его семья вместе с годовалым Сильваном репатриировалась в Израиль. Вырос в Беер-Шеве, там же окончил экономический факультет университета. Также учился в Тель-Авивском университете на юридическом факультете. Адвокат. Работал журналистом в газете Едиот Ахронот.

В 1992 году избран в Кнессет в списке партии Ликуд. С тех пор избирается в каждый созыв кнессета.
В 1997 был назначен заместителем министра обороны, а на следующий год — министром науки и технологий в первом правительстве Биньямина Нетанияху. В 2001—2003 являлся министром финансов и заместителем премьер-министра Ариэля Шарона. Во втором правительстве Шарона (2003) назначен министром иностранных дел. В 2006 году председатель Ликуда Шарон вышел из своей партии и сформировал отдельную партию Кадима, а Сильван Шалом уволился с министерского поста вследствие выхода Ликуда из коалиции.

После победы Ликуда на выборах (2009), Сильван Шалом был назначен министром регионального сотрудничества, развития Негева и Галилеи и вице-премьером во втором правительстве Биньямина Нетанияху. Он сохранил свой пост также и в третьем правительстве Нетанияху (2013), но без звания вице-премьера, поскольку в этом правительстве заместители премьер-министра не назначались по коалиционным соображениям.

После утверждения Кнессетом нового состава правительства в 2015 году, назначен министром внутренних дел.

Сильван Шалом живёт в Рамат-Гане. Женат на дочери владельца газеты Едиот Ахронот и телеведущей . У супругов трое общих детей, а также двое сыновей Джуди от её первого мужа , погибшего в авиакатастрофе.

Ссылки 
 http://www.knesset.gov.il/mk/ru/mk_ru.asp?mk_individual_id_t=122

Политики XX века
Политики XXI века
Министры энергетики и водоснабжения Израиля
Министры финансов Израиля
Министры внутренних дел Израиля
Министры иностранных дел Израиля
Депутаты кнессета по алфавиту
Депутаты кнессета от партии «Ликуд»
Выпускники Тель-Авивского университета
Выпускники Университета имени Бен-Гуриона
Депутаты кнессета XIII созыва
Депутаты кнессета XIV созыва
Депутаты кнессета XV созыва
Депутаты кнессета XVI созыва
Депутаты кнессета XVII созыва
Депутаты кнессета XVIII созыва
Депутаты кнессета XIX созыва
Депутаты кнессета XX созыва